

Astronomia 
 4020 Dominique – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Dominique – film musicale statunitense del 1966 diretto da Henry Koster

Musica 

 Dominique – singolo di Sœur Sourire del 1963

Onomastica 
 Dominique – variante del nome Domenico

Persone 
 Jean Dominique – giornalista haitiano
 Ronald Dominique – serial killer statunitense

Pagine correlate 
 Domenico (disambigua)
 Dominik (disambigua)